Długa noc (film)
 Długa noc (powieść)
 Długa noc (serial telewizyjny)